Almirón puede referirse a:

En botánica 

El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
El nombre común de la planta Cichorium intybus.
El nombre común de la planta Crepis capillaris
El nombre común de la planta Taraxacum officinale.

Como nombre de lugar 

 Termas de Almirón, termas de agua salada, en el departamento de Paysandú, Uruguay.
 Pampa Almirón, municipio, en la provincia de Chaco, Argentina.

Personalidades 

 Sergio Bernardo Almirón, futbolista argentino.
 Sergio Oscar Almirón, futbolista argentino.
 Sergio Omar Almirón, futbolista argentino.
 Javier Alejandro Almirón, futbolista argentino.
 Jorge Francisco Almirón, exfutbolista y entrenador argentino.
 Rodolfo Eduardo Almirón, terrorista argentino.
 Miguel Almirón, futbolista paraguayo